Syberg peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1988) est un footballeur danois.
 Anna Syberg (1870-1914) est une peintre danoise.
 Franz Syberg (1904-1955) est un compositeur danois.
 Fritz Syberg (1862-1939) est un peintre danois.
  (né en 1955) est un ingénieur allemand.

 La  est une famille noble allemande.

Toponyme 

  est une colline située non loin de Dortmund, en Allemagne.